Buffalo – amerykański kołowy transporter opancerzony klasy MRAP
 Buffalo Technology – producent sprzętu sieciowego i podzespołów komputerowych
 Buffalo – transporter opancerzony
 De Havilland Canada DHC-5 Buffalo – kanadyjski samolot transportowy
 Buffalo – heavymetalowa grupa muzyczna
 Buffalo (Ictiobus) – rodzaj słodkowodnych ryb z rodziny Czukuczanowatych

Miejscowości w USA:
 Buffalo – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie
 Buffalo – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Sangamon
 Buffalo – jednostka osadnicza w stanie Indiana, w hrabstwie White
 Buffalo – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Scott
 Buffalo – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Wilson
 Buffalo – jednostka osadnicza w stanie Kentucky, w hrabstwie LaRue
 Buffalo – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Wright
 Buffalo – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Dallas
 Buffalo – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass
 Buffalo – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Harper
 Buffalo – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Guernsey
 Buffalo – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Union
 Buffalo – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Harding
 Buffalo – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Leon
 Buffalo – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Putnam
 Buffalo – miasto w stanie Wyoming, w hrabstwie Johnson
 Buffalo – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Buffalo
 Buffalo – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marquette
Gminy w USA:
 Buffalo (ang. Buffalo Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Craighead
 Buffalo (ang. Buffalo Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Marion
 Buffalo (ang. Buffalo Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Ogle
 Buffalo (ang. Buffalo Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Buchanan
 Buffalo (ang. Buffalo Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Kossuth
 Buffalo (ang. Buffalo Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Linn
 Buffalo (ang. Buffalo Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Scott
 Buffalo (ang. Buffalo Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Winnebago
 Buffalo (ang. Buffalo Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Barton
 Buffalo (ang. Buffalo Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cloud
 Buffalo (ang. Buffalo Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Jewell
 Buffalo (ang. Buffalo Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Wright
 Buffalo (ang. Buffalo Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Dunklin
 Buffalo (ang. Buffalo Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Morgan
 Buffalo (ang. Buffalo Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Newton
 Buffalo (ang. Buffalo Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Pike
 Buffalo (ang. Buffalo Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass
 Buffalo (ang. Buffalo Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Noble
 Buffalo (ang. Buffalo Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Butler
 Buffalo (ang. Buffalo Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Perry
 Buffalo (ang. Buffalo Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Union
 Buffalo (ang. Buffalo Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Washington
 Buffalo (ang. Buffalo Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Jones
 Buffalo (ang. Buffalo Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Marshall
 Buffalo (ang. Buffalo Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Minnehaha
 Buffalo (ang. Buffalo Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Spink
 Buffalo (ang. Buffalo Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Buffalo
 Buffalo (ang. Buffalo Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marquette

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Buffalo (ang. Buffalo County) – w stanie Nebraska
 hrabstwo Buffalo (ang. Buffalo County) – w stanie Dakota Południowa
 hrabstwo Buffalo (ang. Buffalo County) – w stanie Wisconsin

Zobacz też 
 Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo – zdanie w języku angielskim

zh:布法罗